Среднекрасилово — село в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав Гоношихинского сельсовета.

География 
Расположен в северо-восточной части края, при впадении в реку Чумыш её притока — р. Бердюжиха.
 уличная сеть
Состоит из шести улиц, отображающих географическое положение, инфраструктуру села: Береговая ул., Заречная ул., Молодёжная ул., Набережная ул., Центральная ул., Школьная ул.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Село входит в муниципальное образование «Гоношихинский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % от 480 жителей.

Инфраструктура 
«Среднекрасиловская основная общеобразовательная школа».

Фельдшерско-акушерский пункт
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Село доступно по автодороге общего пользования межмуниципального значения «а/д К-15 — Гоношиха — Среднекрасилово» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1307) протяженностью 20,100 км.

Примечания 

Населённые пункты Заринского района